Jacques Bonsergent – postać historyczna
 Jacques Bonsergent – stacja metra w Paryżu
 Place Jacques-Bonsergent – plac w Paryżu